Кютт () — эстонская фамилия.

 Кютт, Альфред (1894—?) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.
 Кютт, Керт (род. 1980) — эстонский футболист.
 Кютт, Хелле Эльмаровна (род. 1945) — депутат Верховного совета СССР 8-го созыва.
 Кютт, Хельмен (род. 1961) — эстонская политическая деятельница, министр, депутат Рийгикогу.